Île West York, une île de l'archipel de Spratleys en mer de Chine méridionale.
 , une communauté non incorporée du comté de Crawford dans l'Illinois, aux États-Unis.
 West York, un borough du comté de York, en Pennsylvanie, aux États-Unis.